Esistono più comuni francesi con questo nome

 Barville – Eure
 Barville – Orne
 Barville – Vosgi